La ABA Liga 2013-2014 è stata la 13ª edizione della Lega Adriatica. La vittoria del torneo fu appannaggio per la prima volta nella storia della competizione ai croati del Cibona Zagabria vincitori, nella finalissima della Final Four di Belgrado, sui concittadini dello Cedevita Zagabria.

Squadre partecipanti 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  WC

  WC

  WC

Regular season

Classifica

Final four
La Final Four si svolse alla Kombank Arena di Belgrado dal 24 al 27 aprile 2014.

Tabellini

Semifinali

Finale

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
ABA Liga MVP:  Dario Šarić,  Cibona Zagabria
ABA Liga Finals MVP:  Dario Šarić,  Cibona Zagabria
Allenatore dell'anno:  Dejan Radonjić,  Stella Rossa Belgrado
Most Improved Player:  Dario Šarić,  Cibona Zagabria
Quintetto ideale:
  DeMarcus Nelson,  Stella Rossa Belgrado
  Bogdan Bogdanović,  Partizan Belgrado
  Dario Šarić,  Cibona Zagabria
  Joffrey Lauvergne,  Partizan Belgrado
  Boban Marjanović,  Stella Rossa Belgrado

Note

Voci correlate 
 Euroleague Basketball 2013-2014
 EuroChallenge 2013-2014
 Eurocup 2013-2014
 Lega Baltica 2013-2014
 Lega Balcanica 2013-2014
 VTB United League 2013-2014

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 2013
Pallacanestro nel 2014
ABA Liga